Блодельса́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Энсисайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав округа Гебвиллер (кантон Энсисайм).

Площадь коммуны — 20,69 км², население — 1618 человек (2006) с тенденцией к росту: 1770 человек (2012), плотность населения — 85,6 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 1773 человека, а в 2012 году — 1770 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1203 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 929 были экономически активными, 274 — неактивными (показатель активности 77,2 %, в 1999 году — 73,0 %). Из 929 активных трудоспособных жителей работали 865 человек (470 мужчин и 395 женщин), 64 числились безработными (24 мужчины и 40 женщин). Среди 274 трудоспособных неактивных граждан 82 были учениками либо студентами, 98 — пенсионерами, а ещё 94 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 707 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1716 человек. При этом медиана доходов составила 23397 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Блодельсайм